Santaluciense – abitanti di Santa Lúcia (Paraná)
Santaluciense – abitanti di Santa Lúcia (San Paolo)